La saison 2008 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze meilleurs clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Cette saison voit le sacre de l'Inter Turku, qui termine en tête du championnat, devançant le FC Honka Espoo de quatre points et le FC Lahti de six points. Le double tenant du titre, Tampere United ne termine qu'à la , à dix-huit points du club de Turku.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est le KuPS Kuopio,  de première division, qui affronte FC Viikingit Helsinki, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}
 KuPS Kuopio remporte le barrage et se maintient ainsi en Veikkausliiga.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
2008 en Finlande